Monika Rüegger-Hurschler, femme politique suisse
 Tom Ruegger  producteur, scénariste, compositeur et réalisateur américain

Rüeger
Ronnie Rüeger

Patronyme germanique